Pułki ułanów noszące numer „2”:

polskie 
 2 Pułk Ułanów Nadwornych
 2 Pułk Ułanów Księstwa Warszawskiego – Armii Księstwa Warszawskiego, sformowany w 1808
 2 Pułk Ułanów Nadwiślańskich – na żołdzie francuskim, sformowany w 1811
 2 Pułk Ułanów Królestwa Kongresowego – Armii Królestwa Kongresowego (1815-1831)
 2 Pułk Ułanów – Legionu Polskiego na Węgrzech (1848-1849)
 2 Pułk Ułanów Legionów Polskich – Legionów Polskich (1915-1918)
 2 Pułk Ułanów – I Korpusu Polskiego w Rosji (1917-1918), odtworzony w 1918 r. jako 2 Pułk Ułanów Grochowskich
 2 Pułk Ułanów Wielkopolskich – Armii Wielkopolskiej, przemianowany na 16 Pułk Ułanów Wielkopolskich
 2 Pułk Ułanów Grochowskich – Wojska Polskiego II RP (1918-1939)
 2 Pułk Ułanów (LWP) – Wojska Polskiego (1944-1947)

austro -węgierski
 Galicyjski Pułk Ułanów Nr 2

niemieckie
 2 Pułk Ułanów im. von Katzlera (Śląski) – pułk kawalerii niemieckiej, sformowany 1 sierpnia 1745; garnizony: Gleiwitz (Gliwice), Pless (Pszczyna); przydział w 1914: VI Korpus Armii Niemieckiej

rosyjskie
 2 Lejb-Ułański Kurlandzki Pułk – pułk kawalerii Armii Imperium Rosyjskiego